Das Virginia Slims of San Francisco 1975 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1975 und fand vom 6. bis zum 11. Januar 1975 statt. Die US-Amerikanerin Chris Evert gewann ihren ersten von insgesamt drei Einzeltiteln bei der Indoor-Veranstaltung. Im Doppel konnte sie mit ihrer Landsfrau Billie Jean King erfolgreich ihren Titel verteidigen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 1975
Tennisturnier in San Francisco